Ашникко (, имя при рождении — Эштон Николь Кейси (); род. 19 февраля 1996 года в , округ Гилфорд, Северная Каролина, США) — американская певица, автор песен и модель. Обрела большую популярность благодаря своему синглу «Stupid» (совм. с Yung Baby Tate), который стал вирусным на платформе TikTok.

Ранняя жизнь 
Кейси родилась 19 февраля 1996 года в Ок-Ридже (Северная Каролина) и выросла в городе Гринсборо (Северная Каролина), где родители познакомили девушку с кантри-музыкой и со Slipknot. Она помнит, как начала интересоваться музыкой, в частности рэпом и хип-хопом. Также она вспоминает, как первый раз послушала Arular от M.I.A. в возрасте десяти лет и говорит, что не слушала мужчин-музыкантов до 16 лет.

В подростковом возрасте её семья переехала в Эстонию на учёбу отца, и проведя там год, её семья переехала в Ригу. Кейси заявила, что была единственной американкой в Латвии, которая училась в Государственной Средней школе. 

К восемнадцати годам Кейси самостоятельно переехала в Лондон, Великобритания.

Музыкальная карьера

2016-2019: Начало карьеры и Hi, It's Me 
Дебютная песня Ашникко «Krokodil» была спродюсирована Рафом Райли и загружена на SoundCloud в июле 2016 года.

В 2017 году Эштон Николь Кейси, состоя в лейбле Digital Picnic Records, выпустила свой первый мини-альбом Sass Pancakes, а уже в 2018 году девушка выпускает свой второй мини-альбом под названием Unlikable. Июнь 2019 года для певицы стал довольно удачным. Выпустив свой третий мини-альбом HI, it’s Me!, Ашникко прославилась хитом Stupid.

Мини-альбом предшествовал рекламный сингл «Special» и был запущен вместе с заглавным треком мини-альбома и лидсинглом «Hi, It’s Me». Второй официальный сингл, «Stupid» с участием Yung Baby Tate, приобрёл вирусную популярность на платформе TikTok. Песня достигла первого места в чартах Billboard Bubbling Under Hot 100 и Bubbling Under R&B/Hip-Hop и в чарте Spotify Viral 50. «Stupid» также получил золотую сертификацию в США в августе 2020 года, а также в Канаде. Ещё одна песня из мини-альбома, «Working Bitch», также обрела популярность на TikTok.

В октябре 2019 года Ашникко отправилась в североамериканский тур в поддержку американского рэпера Дэнни Брауна. В том же месяце того же года Ашникко выпустила рекламный сингл «Halloweenie II: Pumpkin Spice» и выступила в качестве гостевого исполнителя на дебютном альбоме Брук Кэнди Sexorcism.

2020—настоящее время: Успех певицы и Demidevil 
Ашникко является соавтором популярной песни «Boss Bitch» американской рэперши Doja Cat. Она была использована в качестве саундтрека к фильму «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». До пандемии COVID-19 Эштон должна была сопровождать Doja Cat в туре в поддержку альбома Hot Pink по США в марте 2020 года, но он был отменён. В этом же месяце Ашникко выпустила сингл «Tantrum», позже она исполнила его в прямом эфире в рамках мероприятия Digital Fader Fort Fader.

Сингл «Cry» при участии канадской певицы Граймс был выпущен в июне 2020 года вместе с анимационным музыкальным клипом. Клип на песню был номинирован на премию «Лучшее поп-видео — Великобритания» на церемонии вручения премии UK Music Video Awards 2020.

В июле 2020 года, была выпущена песня «Daisy», а музыкальное видео на сингл было выпущено месяцем позже. «Daisy» стала хитом и находилась в международных чартах в таких странах, как Австралия, Бельгия и Великобритания. Она достигла пика 24-го места в британском чарте синглов.

Третья хэллоуинская песня от Ашникко, «Halloweenie III: Seven Days», была выпущена в октябре 2020 года. Она номинирована на лучшее Push-исполнение на MTV Europe Music Awards 2020 года.

«Cry» и «Daisy» являются синглами с дебютного микстейпа Эштон, Demidevil, который был выпущен 15 января 2021 года.

В сентябре 2021 года, Ашникко выступила на нескольких музыкальных фестивалях, где она и презентовала трек «Maggots», вышедший 29 сентября вместе с треком «Panic Attacks in Paradise».

22 октября 2021 года, Ашникко выпускает четвёртый хеллоуинский сингл «Halloweenie IV: Innards». Чуть позже выходит видео на этот трек на её ютуб-канале.

Дискография 
 
Микстейпы
 Demidevil (2021)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Певцы и певицы США
Меццо-сопрано